Brusna (wieś)
 Brusna (struga)